Соревнования по прыжкам с большого трамплина среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 19 и 20 февраля.

Все прыжки состоялись в Олимпийском парке Уистлера. В первый день с 10:00 до 11:05 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, а на следующий день с 9:45 до 11:25 финальный раунд.

Первую попытку выиграл Симон Амман, за ним шёл Адам Малыш, далее Матти Хаутамяки, а Грегор Шлиренцауэр, бронзовый призёр на нормальном трамплине, был пятым. Во второй попытке Хаутамяки, как и Михаэль Урман на нормальном трамплине, сорвал второй прыжок и в итоге стал 26-м, а Шлиренцауэр, как и на нормальном трамплине, прыгнул лучше, чем в первой попытке, обошёл Вольфганга Лойцля и стал бронзовым призёром. Симон Амман прыгнул дальше всех и во второй попытке, и тем стал вторым в истории четырёхкратным олимпийским чемпионом в прыжках с трамплина после Матти Нюкянена, и первым, завоевавшим все четыре золотые медали в индивидуальных соревнованиях. Адам Малыш получил четвёртую олимпийскую медаль, Шлиренцауэр — вторую.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты